Вобо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південний схід від Парижа, 135 км на південний схід від Шалон-ан-Шампань, 26 км на південь від Шомона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вобон на сайті французького Національного інституту географії
 Вобон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вобон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вобон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вобон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Марна